Alkan est un patronyme et un prénom masculin d'origine turque, signifiant sang rouge (al = rouge + kan = sang).

Prénom

Patronyme 

 Alphonse Alkan (1809-1889), homme de lettres français ;
 Charles-Valentin Alkan (1813-1888), pianiste et compositeur de musique classique ;
 Erden Alkan (né en 1941), acteur, dramaturge et metteur en scène de théâtre allemand ;
 Erol Alkan (1974-), DJ britannique ;
 Fernand Alkan-Lévy (1870-1941), peintre français ;
 Napoléon Alkan, né Napoléon Alexandre Mohrange 1826-1906, frère de Charles-Valentin Alkan, compositeur et pédagogue musical français ;
 Siegfried Alkan (1858-1941), compositeur allemand.

Autres 
Alkan peut aussi désigner :
 Alkan, une entreprise d'armement aéronautique ;
 Alkan Air, une compagnie aérienne desservant le nord-ouest du Canada et l'Alaska.

Homonymie de patronyme